Staufia ist der Name folgender Studentenverbindungen:
 Corps Stauffia Studentenverbindung im Weinheimer Senioren-Convent in Stuttgart
 Corps Staufia Leipzig, ehemalige Tochter des Corps Franco-Guestphalia Köln
 jüdischer KC Staufia Gießen (siehe Liste jüdischer Studentenverbindungen)
 Katholische Deutsche Studentenverbindung Staufia in Bonn
 katholische Feriensippe Staufia Dornbirn
 Katholische Österreichische Mitschülerlandsmannschaft Staufia in Graz (siehe Liste der Studentenverbindungen in Graz)
 Staufia, Tochterverbindung der katholischen Verbindung Frankonia-Straßburg, gegründet in Straßburg, seit 1914 in Frankfurt am Main
 Technische Verbindung Staufia in Esslingen (siehe Liste der Studentenverbindungen in Esslingen)
 Theologengesellschaft Staufia, evangelische Theologenverbindung in Tübingen
 Stiftungsgesellschaft Staufia Tübingen (1868 aufgelöst), deren Farben die später gegründete Turnerschaft Hohenstaufia Tübingen übernahm

Staufia steht außerdem für:
 „Staufia“, Bezeichnung der Schrift Potsdam schmalhalbfett, die zu der Familie Gebrochene Grotesk gehört